Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du 25 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Cynthia Sieler-Doerner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Peggy Michel.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Brisbane
Tennis en Australie en 1974
Tennis en novembre 1974